Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jaime Yzaga era il detentore del titolo ma ha perso nel 1º turno contro Aaron Krickstein.

Richard Krajicek ha battuto in finale 7–6 (7–5), 7–6 (9–7), 2–6, 6–3  Boris Becker.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (primo turno)
  Boris Becker (finale)
  Jaime Yzaga (primo turno)
  Jason Stoltenberg (primo turno)

 Patrick Rafter (semifinali) 
 Paul Haarhuis (primo turno) 
 Richard Krajicek (campione) 
 David Wheaton (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1994
ATP Tour 1994